Кубок европейских чемпионов 1980—1981 годов — 26-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей в третий раз получил английский «Ливерпуль», победивший в финале «Реал Мадрид». В одиннадцати последних сезонах было всего четыре обладателя Кубка («Аякс» (Амстердам), «Бавария» (Мюнхен), «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль»), но одиннадцать разных финалистов. Этот рекорд мог продолжиться и в следующем розыгрыше, но «Бавария» (Мюнхен) проиграла в финале «Астон Вилле».

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1980/81 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1980/81 на сайте RSSSF
 Полное видео матча Спартак Москва — Реал Мадрид (04.03.1981) на канале Юрия Гаврилова
 Полное видео матча Реал Мадрид — Спартак Москва (19.03.1981) на канале Юрия Гаврилова

1980
Футбол в Европе в 1980 году
Футбол в Европе в 1981 году